Hauschka ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph E. Hauschka (* 1953), deutscher Jurist
 Ernst R. Hauschka (1926–2012), deutscher Lyriker
 Friedrich von Suhtscheck-Hauschka (1883–1944), österreichischer Germanist
 Karl Hauschka (1896–1981), österreichischer Architekt
 Margarethe Hauschka (1896–1980), deutsche Ärztin und Anthroposophin
 Rudolf Hauschka (1891–1969), österreichischer Chemiker und Anthroposoph
 davon abgeleitet die Marke Dr. Hauschka des Unternehmens Wala Heilmittel 
 Stephen Hauschka (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Vinzenz Hauschka (1766–1840), böhmischer Komponist

Hauschka ist der Künstlername von:
 Volker Bertelmann (* 1966), deutscher Pianist und Komponist

Siehe auch:
 Hauska